Hatsu peut faire référence à :
 Hatsu, important personnage de la fin de la période Sengoku,
 Hatsu, un personnage de l’Habitant de l’infini.
 Arôme de thé colombien
 Un petit chien blanc, super-héro d’un manga